Els celurosaures (Coelurosauria) comprenen un grup de dinosaures teròpodes que inclou diversos subgrups com són els Tyrannosauroidea, Ornithomimosauria, i Maniraptora. Originàriament el grup dels celurosaures només incloïa a petits dinosaures, actualment engloba a grans teròpodes. Filogenèticament, dinosaures com el tiranosaure o el tercinosaure estan més emprentats amb els petits teròpodes, com Compsognathus, que amb els carnosaures o els ceratosaures. La majoria de celurosaures daten del Cretaci, n'hi ha però que visqueren al Juràssic superior (com Archaeopteryx) fet que fa suposar que s'originaren al Juràssic mitjà.

Classificació

Taxonomia 
Taxonomia segons Benton, 2004. Aprecieu que en Benton va incloure els oviraptòrids com a Ordre Oviraptorosauria dins la Classe Aves.

 Divisió Coelurosauria
 Família Coeluridae 
 Subdivisió Maniraptoriformes
 Família Tyrannosauridae
 Família Ornithomimidae
 Infradivisió Maniraptora
 Família Alvarezsauridae
 Família Therizinosauridae
 Cohort Deinonychosauria
 Família Dromaeosauridae
 Família Troodontidae
 Classe Aves

Filogènia 
El cladograma que segueix aquestes línies està pres, abreujadament, de Weishampel, Dodson, i Osmólska, 2004. Defineixen Coelurosauria com aquells dinosaures que comparteixen un ancestre més recent amb el pardal que amb l'Allosaurus fragilis.

Referències

Enllaços externs 

 Més informació sobre celurosaures  
 Informació sobre celurosaures